Vaskovo est un topoonyme qui peut désigner :
Vaskovo, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Lyoubimets et dans l'oblast de Khaskovo ;
Vaškovo, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.